Sam Liccardo : homme politique américain (1970 - )
 Francesco Liccardo :  chanteur italien (1966 - )